Příjmení Mach nosí více významných osobností:

 Alexander Mach (Šaňo; 1902–1980) – slovenský politik a novinář
 Bedřich Mach (1853–1925) – český historik umění
 Cyril Mach (1888–1945) – český protifašistický bojovník
 Ernst Mach (1838–1916) – teoretický fyzik a filozof, objevitel Machova čísla
 František Mach – více osob
 Jakub Mach (1880–1930) – československý meziválečný politik, poslanec za agrární stranu
 Jaroslav Mach (1921–1972) – český filmový herec, scenárista a režisér
 Jiří Mach (rozcestník) – více osob
 Josef Mach (rozcestník) – více osob
 Josef Mach (1909–1987) český filmový herec, scenárista a režisér
 Karel Mach (rozcestník) – více osob
 Martin Mach (* 1968) – český politik SZ, starosta města Mšeno na Mělnicku
 Milan Mach (1926–1995) – český herec
 Miroslav Mach (* 1964) – český kytarista
 Miroslav Mach (politik) – český politik, koncem 60. let 20. stol. poslanec ČNR
 Petr Mach – více osob
 Petr Mach (politik) (* 1975) – český politik a ekonom
 Richard Mach – český tanečník
 Stanislav Mach (1906–1975) – český hudební skladatel a pedagog
 Václav Hynek Mach (1882–1958) – český sochař
 Zdeněk Mach (* 1952) – český politik ODS
 ženská varianta s přechýlením
 Eliška (Alžběta) Machová (1858–1926) – česká učitelka a zakladatelka škol
 Hana Horáková (roz. Machová; * 1979) – česká basketbalistka
 Mária Machová (* 1953) – slovenská ekonomka a politička, bývalá ministryně pro privatizaci
 Růžena Machová (1874–1916) – česká lékařka, druhá promovaná medička na Univerzitě Karlově
 Růžena Šlemrová (roz. Machová; 1886–1962) – česká herečka
 Veronika Machová (* 1990) – česká modelka a módní návrhářka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení